Geografia:
 Hampden (Dakota del Nord), localitat estatunidenca a l'estat de Dakota del Nord
 Hampden (Maine), localitat estatunidenca a l'estat de Maine
 Hampden (Massachusetts), localitat estatunidenca a l'estat de Massachusetts
 Hampden Sydney, localitat estatunidenca a l'estat de Virgínia
 Comtat de Hampden (Massachusetts), comtat de l'estat Massachusetts

 Altres: Hampden Park, estadi de futbol a la ciutat de Glasgow (Escòcia)